A Ponte Florentino Avidos é uma ponte fabricada em aço que foi construída na Alemanha e chegou ao Porto de Vitória em 1927 no Governo Florentino Avidos e foi a primeira ligação da Ilha de Vitória ao Continente. É hoje um marco do patrimônio histórico e ambiental urbano do Espírito Santo e um raro exemplar nacional.
Foi apelidada de "Cinco Pontes" por se tratar de cinco pontes ferroviárias pré-fabricadas emendadas.

Referências

Ver também 

 Terceira Ponte

Florentino Avidos
Vitória (Espírito Santo)
Fundações no Brasil em 1927
Patrimônio tombado pela SECULT (ES)